МотоГП Франции является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (с 2002 года — MotoGP).

Победители МотоГП Франции 
Розовым фоном выделены соревнования не являвшиеся этапами MotoGP.

Франция